Syrfia este o denumire dispărută, figurând pe vechile hărți geografice ale Europei orientale, anterioare secolului XVIII, și desemnând fie :
 partea de nord a Dobrogei, fie după denumirea grecească Σύρϕοι - Syrphoi, „muscoii”, insecte diptere din familiile eristalilor și tăunilor cu larve acvatice, ce formează și azi roiuri estivale deasupra Limanelor din regiune, fie după denumirea turcească Sarf : „cotitura” (Dunării) ;
 regiunea Cojanilor din Macedonia occidentală, azi în Grecia, dar pe vremea turcilor în sangiacul Serfiyei, cu capitala la Σέρβια - Servia ;
 Sârbia, prin confuzie fonetică.

Sursă 

Dobrogea
Regiuni istorice ale României